Brzeski ist der Name und Bestandteil des Namens folgender Orte in Polen:
 Brzeski (Sędziejowice) in der Woiwodschaft Łódź
 Brzeski (Klwów) in der Woiwodschaft Masowien
 Brzeski-Kołaki in der Woiwodschaft Masowien, Gmina Chorzele

und ist als Adjektiv zu den Städten Brzeg (Brieg) und Brzesko Teil folgender geographischer Bezeichnungen:

 Lewin Brzeski (deutsch Löwen), Stadt in Oberschlesien
 Powiat Brzeski (Brzeg), Landkreis in Oberschlesien
 Powiat Brzeski (Brzesko), Landkreis in Kleinpolen

Personen:
 Franz von Brzeski (1838–1887), polnischer Rittergutsbesitzer, Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses

Siehe auch:
 Brzeska